Corroyer ist der Familienname folgender Personen:
 Dominique Corroyer (* 1964), französischer Fußballspieler und -trainer
 Édouard Corroyer (1835–1904), französischer Architekt